Орбах (, , также Урбах) — фамилия еврейского или немецкого происхождения. Образована от названия населенного пункта Orbach, расположенного в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии.

Известные носители 
 Орбах, Джерри (1935—2004) — американский актёр.
 Орбах, Ури (род. 1960) — израильский радиожурналист, писатель и политик.
 Орбах, Эмма (род. 1955) — выпускница Оксфордского университета, основательница общины Brithdir Mawr.

См. также 
 Урбах (значения)